Microdata:

  — американская компьютерная компания, в 1983 году вошла в состав McDonnell Douglas Corporation.
 Микроданные — способ семантически размечать сведения о разнообразных сущностях на веб-страницах, используя стандартные элементы языка HTML (или XHTML).